Пальна — топоним в России:

Реки 
 Пальна — река в Липецкой области, приток Быстрой Сосны.
 Пальна — река в Московской области, приток Исконы.

Населённые пункты 
 Пальна — посёлок в Козельском районе Калужской области.
 Пальна — посёлок в Болховском районе Орловской области.